Кентшин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кентшинский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 8369 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Воплавки
 Герлож
 Овчарня
 Смоково
 Стара-Ружанка
 Залесе-Кентшиньске
 Лётниско-Вилямово
 Вильчи-Шанец

Соседние гмины 
 Гмина Барцяны
 Гмина Гижицко
 Кентшин
 Гмина Корше
 Гмина Мронгово
 Гмина Решель
 Гмина Рын
 Гмина Сроково
 Гмина Венгожево

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства